Рейман(н) () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Рейман, Бригитта (1933—1973) — немецкая писательница, драматург, педагог.
 Рейман, Гуннар (Бхактивайбхава Свами; род. 1951) — немецкий кришнаитский гуру.
 Рейман, Иван Иванович (1850—1903) — генерал-майор.
 Рейман, Леонид Дододжонович (род. 1957) — российский специалист по связи и государственный деятель.
 Рейман, Макс (1898—1977) — первый секретарь коммунистической партии Германии.
 Рейман, Маттеус (1544—1597) — доктор права, придворный советник и музыкант-лютнист.
 Рейман, Хенрик (1897—1963) — польский футболист, нападающий.
 Рейман, Элмар (1893—1963) — российский и эстонский легкоатлет.
 Рейман, Виллем (1861—1917) — эстонский общественный деятель, пастор, историк.

 Рейманн, Виллем Мадисович (1906—1992) — советский эстонский композитор и музыкальный педагог.
 Рейманн, Теодор (1921—1982) — чехословацкий футболист словацко-немецкого происхождения, игравший на позиции вратаря.
 Рейманн, Якоб Фридрих (1668—1743) — немецкий протестантский теолог, педагог, историк и философ.

См. также 
 
 Рэйман (персонаж)